Депутаты Сейма Республики Польша IX (9) созыва были избраны на Выборах в Сейм и Сенат Польши 13 октября 2019 года. Первая сессия состоялась 12 ноября 2019 года.

Президиум Сейма 9 созыва

Главы фракций

Список депутатов

Примечания

Смотрите также

 Депутаты Сейма Республики Польша I созыва (1991–1993)
 Депутаты Сейма Республики Польша VIII созыва

Сейм Польши
Списки депутатов